O confronto entre Corinthians vs. Portuguesa considerado por alguns como Clássico dos Invictos, é um dos mais antigos clássicos do futebol paulista. 

Sendo um dos maiores da cidade de São Paulo, ocorrem com mais frequência no Campeonato Paulista de Futebol.

Estatísticas do clássico 
 Jogos: 258 
 Vitórias do Corinthians: 143
 Vitórias da Portuguesa: 60
 Empates: 55
 Gols do Corinthians: 513
 Gols da Portuguesa: 336

Campeonato Brasileiro 

Pelo Campeonato Brasileiro Série A até hoje foram 31 jogos, com 15 vitórias do Corinthians, 7 da Portuguesa e 9 empates, 49 gols a favor do Corinthians e 33 a favor da Lusa.

Mata-matas

O Corinthians eliminou a Portuguesa na semifinal do Campeonato Paulista de 1998, após empates em 1 a 1 e 2 a 2.

Maiores goleadas
 Corinthians 10 a 1 Portuguesa, pelo Torneio Extra-SP, 02/01/1927

 Portuguesa 7 a 0 Corinthians, pelo Campeonato Paulista, 15/11/1961
 *Corinthians 10 a 5 Portuguesa, pelo Campeonato Paulista de 1927, 12/02/1928 (jogo com maior número de gols da história de ambos os clubes).

Maiores públicos 
 Exceto onde consta as informações do público presente e pagante, os outros referem-se aos  pagantes, acima de 50.000.

Portuguesa 1 a 1 Corinthians, 77.808, 3 de agosto de 1975, Estádio do Morumbi, C. Paulista (77.656 pags.)
Portuguesa 1 a 1 Corinthians, 75.000, 18 de abril de 1998, Estádio do Morumbi, Campeonato Paulista 
Portuguesa 0 a 0 Corinthians, 64.589, 31 de outubro de 1976, Estádio do Pacaembu, C.  Brasileiro (59.758 pags.)
Portuguesa 2 a 2 Corinthians, 61.428, 26 de abril de 1998, Estádio do Morumbi, Campeonato Paulista 
Portuguesa 0 a 2 Corinthians, 55.738, 9 de setembro de 1979, Estádio do Pacaembu, C. Paulista (51.143 pags.) 
Portuguesa 2 a 2 Corinthians, 54.864, 25 de abril de 1976, Estádio do Morumbi, Campeonato Paulista 
 Portuguesa 1 a 0 Corinthians, 51.582, 10 de julho de 1977 (49.070 pagantes), Estádio do Morumbi, Campeonato Paulista

 No Estádio do Canindé: Portuguesa 1 a 3 Corinthians, 25.662 (recorde), 10 de outubro de 1982 (23.858 pagantes).

 Na Arena Corinthians: Corinthians 2 a 0 Portuguesa, 25.269, 24 de março de 2015 (20.050 pagantes).

Clássicos do futebol de São Paulo
Associação Portuguesa de Desportos
Portuguesa